XSR steht für:
 Yamaha XSR 700, XSR 900 und Yamaha XSR 125, japanische Retro-Motorrad-Baureihe

xsr steht für:
 Sherpa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

Abkürzung